Breme steht für:
 Breme, Gemeinde in der Lombardei
 Breme, regional für Bremse, siehe Bremsen (Tabanidae), eine Familie aus der Unterordnung der Fliegen

Breme ist der Familienname folgender Personen:
 Clemens Kaiser-Breme (19081997), deutscher Opernsänger